Карюгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Карюгино — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Карюгино — деревня в Кашинском районе Тверской области.